Schönewolf ist der Name folgender Personen:
 Erich Schönewolf (1905–1990), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Karl Schönewolf (1894–1962), deutscher Musikwissenschaftler und Musikkritiker
 Otto Schönewolf (1879–1908), deutscher evangelischer Pfarrer und Archäologe